Linn Svahn (ur. 9 grudnia 1999) – szwedzka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Östersunds SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 21 listopada 2015 roku, podczas zawodów juniorskich w Bruksvallarna, gdzie zajęła 10. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 marca 2019 roku w Falun, gdzie uplasowała się na 21. miejscu w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas debiutu w Pucharze Świata. Podczas drugiego startu w Pucharze Świata stanęła na najwyższym stopniu podium.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1999